Zasada nr 1 – duński film z 2003
 Zasada nr 1 –  singapursko–hongkoński film z 2008